Panna Udvardy (ur. 28 września 1998 w Kaposvárze) – węgierska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w jedenastu singlowych turniejach i dziewięciu deblowych rangi ITF. 12 września 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 76. pozycję, natomiast 22 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 75. miejsce.

W 2021 roku awansowała do finału turnieju cyklu WTA 125 w Montevideo, w którym przegrała z Diane Parry 3:6, 2:6.

W sezonie 2022 osiągnęła finał zawodów w Sydney. Razem z Vivian Heisen uległy Annie Danilinie i Beatriz Haddad Mai 6:4, 5:7, 8–10. Wspólnie z Majar Szarif triumfowała w rozgrywkach WTA 125 w Karlsruhe. W lipcu awansowała do deblowego finału zawodów w Palermo, w którym w parze z Aminą Anszbą przegrały z deblem Anna Bondár–Kimberley Zimmermann 3:6, 2:6. W sierpniu w zawodach WTA 125 w Jassach osiągnęła finał zarówno w grze pojedynczej, jak i w podwójnej.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 3 (0–3)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 2 (0–2)

Gra podwójna 2 (1–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Węgierskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Kaposvárze
Urodzeni w 1998